Магдалена Тлакотепек има више значења:

 Општина Магдалена Тлакотепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Магдалена Тлакотепек (Магдалена Тлакотепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику